Фристайл на зимних Азиатских играх 2017 — соревнования по фристайлу, которые прошли в рамках зимних Азиатских игр 2017 года.

Все соревнования прошли в Саппоро, Япония, с 24 по 26 февраля 2017 года на горнолыжной базе «Саппоро Банкэй».

Было разыграно 4 комплектов медалей, по 2 у мужчин и женщин в парном могуле и могуле.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт

Примечания

Ссылки 
 Зимние Азиатские игры 2017 — Сайт Олимпийского совета Азии

2017 год в фристайле
Фристайл на зимних Азиатских играх
Соревнования на зимних Азиатских играх 2017